Ната́лья Черно́ва:
 Чернова, Наталья Александровна (род. 1976) — советская легкоатлетка, прыгунья на батуте.
 Чернова, Наталья Георгиевна (род. 1977) — российская футболистка.
 Чернова, Наталья Юрьевна (1937—1997) — советский и российский театральный критик, балетовед, педагог, автор книг и статей.